Бриньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Бриньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона

Див. також 
 Бринє (значення)